Давид Ф. Сандберг (; 21 января 1981, Йёнчёпинг, Швеция) — шведский кинорежиссёр.

Карьера 
Известен как режиссёр малобюджетных фильмов в жанре хоррор.

Дебютировал в полнометражном кино в 2016 году триллером «И гаснет свет…», снятом по мотивам его же короткометражки «Без света» (2013).

В 2017 году на мировые экраны вышел фильм «Проклятие Аннабель: Зарождение зла», снятый Сандбергом.

В 2019 году вышел третий полнометражный фильм режиссёра — «Шазам!».

Личная жизнь 
С 2013 года женат на актрисе, дизайнере и фотографе Лотте Лостен, сыгравшей в нескольких его картинах.

Фильмография

Полнометражные фильмы

Награды 
Novemberfestivalen
 «Так тихо, как это было» — лучший фильм и лучший сценарий (2006)
Международный кинофестиваль в Палм-Спрингс
 «И гаснет свет…» — лучший режиссёр
iHorror Awards
 «И гаснет свет…» — выбор зрителей

Примечания